Rodrigues hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Lugares
Isla Rodrigues
Alto do Rodrigues
Museo Aristides Carlos Rodrigues
Rodrigues Alves (Acre)

Personas

Primer apellido
Alcides Rodrigues
Alexandre Rodrigues
Alfredo Rodrigues da Motta
Amália Rodrigues
Amélia Rodrigues
Breno Vinícius Rodrigues Borges
Carlos Rodrigues Corrêa
Carlos Rodrigues Gesualdi
Cássia Beatriz Rodrigues Munhoz
Catarina Rodrigues
Celeste Rodrigues
César Aparecido Rodrigues
Diogo Rodrigues
Domingos Rodrigues
Edmilson Rodrigues
Ferro Rodrigues
Francisco de Paula Rodrigues Alves
Francisco Rodrigues Lobo
Frederico Rodrigues Santos
Gabriel Rodrigues dos Santos
Hélder Rodrigues
Helena Rodrigues
Hermes Rodrigues da Fonseca
Irio Rodrigues
Jacob Rodrigues Pereira
Jair Rodrigues
Jefferson Rodrigues de Brito
João Barbosa Rodrigues
João Pedro Rodrigues
João Rodrigues (misionero)
João Rodrigues de Mattos
Jordan Rodrigues
José Daniel Rodrigues da Costa
José Eriberto Rodrígues
José Joaquim Rodrigues de Freitas
José Maria Rodrigues Alves
José Rodrigues
José Rodrigues Maio
Manuel Rodrigues Coelho
Mathieu Rodrigues
Moacir Rodrigues dos Santos
Mosiah Rodrigues
Nelson Rodrigues
Olinde Rodrigues
Orlando Rodrigues
Pedro Rodrigues Filho
Percy Rodrigues
Ramiro Rodrigues Valente
Robinson Rodrigues
Roger Rodrigues da Silva
Ronaldo Aparecido Rodrigues
Ronaldo Rodrigues de Jesus
Rosilene Rodrigues Silva
Simón Rodrigues
Thiago Rodrigues
Thiago Rodrigues da Silva
Virginia Rodrigues
Weimar Marcos Rodrigues
William Antônio Rodrigues

Segundo apellido
António Carmona Rodrigues
Denilson Santos Rodrigues
Dileuza Diniz Rodrigues
Eduardo Pereira Rodrigues
Fabiano Lima Rodrigues
Garry Mendes Rodrigues
José Carlos Gonçalves Rodrigues
Katia Ferreira Rodrigues
Luís Filipe Ângelo Rodrigues Fernandes
Ricardo Duarte Rodrigues
Rodrigo Schütz Rodrigues
Urbano Tavares Rodrigues
Wellington Pereira Rodrigues